Основное значение
 Ре́квием (от  «покой, упокоение») — заупокойная месса в католической церкви, а также жанр концертной музыки на основе текстов заупокойной мессы (например, реквиемы Моцарта, Верди, см. продолжение списка в статье).

В переносном смысле реквием — заупокойный ритуал, вне всякой связи с церковью и с музыкой.

Производные значения
 «Реквием» — поэма Анны Ахматовой, 1934—1960 годы.
 «Реквием» — поэма Роберта Рождественского, 1962 год.
 «Реквием» — роман Александры Марининой, 1998 год.
 «Реквием» — триптих из картин Валерия Балабанова «Вифлиемская звезда» («Покаянные дни»), «Молитва о моряках России», «Молитва о русском воине» (2000—2002).

Кино и телевидение 
 

 «» () — британский телесериал, вышедший на канале BBC One в 2018 году. Главную роль исполнила Лидия Уилсон.
 «Реквием» — 22 серия седьмого сезона телесериала «Секретные Материалы».

Музыка

Песни 
 «Реквием» — песня исполнителя Мэйти, входящая в альбом «Записки юного врача»;
 «Реквием» — песня группы Автограф, вошедшая в альбом «Автограф-2» (1984);
 «Реквием» — песня группы Ария, вошедшая в альбом «Феникс» (2011);
 «Реквием» — песня группы Сплин, вошедшая в альбом «Ключ к шифру» (2016);
 «Реквием по эго» — песня Глеба Голубина (Pharaoh) (2017);
 «Реквием» — песня группы ssshhhiiittt!, вошедшая в альбом «Третья жизнь» (2020);
 «Реквием играет тихо» — песня GONE.Fludd (2019);
 Uragirimono no Requiem — песня .

См. также 

 «Реквием каравану PQ-17» — роман Валентина Пикуля.
 «Реквием по мечте» — американский художественный фильм 2000 года Даррена Аронофски по одноимённому роману Хьюберта Селби.
 «Реквием Онлайн» — MMORPG-игра в жанре horror.
 Vampire: The Requiem («Вампир: Реквием») — ролевая игра, продолжение серии Vampire: The Masquerade, 2004 год.
 Penumbra: Requiem («Пенумбра: Реквием») — дополнение компьютерной игры Penumbra: Black Plague, 2008 год.
 JoJo’s Bizarre Adventure — Аниме, в пятом сезоне (Golden Wind) присутствует Реквием-Станд